Larbi ist der Familienname folgender Personen:

 Doghmi Larbi (1931–1992), marokkanischer Schauspieler
 El Hadi Larbi (* 1961), tunesischer Fußballtorhüter
 Firas Ben Larbi (* 1996), tunesischer Fußballspieler
 Kamel Larbi (* 1985), algerisch-französischer Fußballspieler
 Mohamed Larbi (* 1987), tunesischer Fußballspieler